

Полувсьє — село, громада округу Пр'євідза, Тренчинський край.
 Полувсьє — колишнє село, сучасна частина міста Раєцьке Теплиці, Жилінський край.